L'expression tolérance zéro, doctrine sociologique qui écarte les notions de peine progressive et de circonstance atténuante.

Bandes dessinées 
 Opération Tolérance Zéro, un crossover dans l'univers des séries Marvel Comics en 1996 ;
 Tolérance zéro, tome 1 de Metronom', série de bande dessinée d'Éric Corbeyran et Grun paru en 2010.

Cinéma 
 Tolérance Zéro (Walking Tall), film de Kevin Bray sorti en 2004 ;

Littérature 
 Tolérance zéro (At Risk), roman de Patricia Cornwell paru en 2006.

Télévision 
 Tolérance zéro (Kicked Out), douzième épisode de la saison 4 de Malcolm diffusé en 2003 ;
 Tolérance zéro (Zero Tolerance), vingt-troisième épisode de la saison 1 de 90210 diffusé en 2009 ;
 Tolérance Zéro (At Risk), téléfilm américain de Tom McLoughlin sorti en 2010 ;
 Tolérance zéro (No Good Deed), quinzième épisode de la saison 10 des Experts : Miami diffusé en 2012.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre